Яблоновка:

Белоруссия 
 Яблоновка — деревня в Столбцовском районе Минской области.

Казахстан 
 Яблоновка — село в Енбекшильдерском районе Акмолинской области.

Россия 
 Яблоновка — посёлок в Гвардейском районе Калининградской области.
 Яблоновка — посёлок в Озёрском районе Калининградской области.
 Яблоновка — деревня в Малоярославецком районе Калужской области.
 Яблоновка — посёлок в Приозерском районе Ленинградской области.
 Яблоновка — посёлок станции в Окуловском районе Новгородской области.
 Яблоновка — деревня в Шербакульском районе Омской области.
 Яблоновка — село в Яковлевском районе Приморского края.
 Яблоновка — село в Ровенском районе Саратовской области.
 Яблоновка — деревня в Шемуршинском районе Чувашии.

Украина 
Винницкая область
 Яблоновка — село в Литинском районе.

Волынская область
 Яблоновка — село в Рожищенском районе.

Днепропетровская область
 Яблоновка — село в Покровском районе.
 Яблоновка — село в Широковском районе.
 Яблоновка — село в Юрьевском районе.

Донецкая область
 Яблоновка — село в Константиновском районе.

Житомирская область
 Яблоновка — село в Емильчинском районе.
 Яблоновка — село в Малинском районе.
 Яблоновка — село в Попельнянском районе.
 Яблоновка — село в Романовском районе.
 Яблоновка — село в Хорошевском районе.

Закарпатская область
 Яблоновка — село в Хустском районе.

Киевская область
 Яблоновка — село в Белоцерковском районе.
 Яблоновка — село в Кагарлыкском районе.
 Яблоновка — село в Макаровском районе.

Кировоградская область
 Яблоновка — село в Новоукраинском районе.

Луганская область
 Яблоновка — село в Сватовском районе.

Львовская область
 Яблоновка — село в Подкаменской общине Золочевского района.
 Яблоновка — село в Бусской общине Золочевского района.
Яблоновка — до 1993 г. название села Угерско  в Стрыйском районе.

Полтавская область
 Яблоновка — село в Кобелякском районе.
 Яблоновка — село в Лохвицком районе.

Ровненская область
 Яблоновка — село в Млиновском районе.

Тернопольская область
 Яблоновка — село в Подгаецком районе.
 Яблоновка — до 1991 г. название села Язловец Бучачского района.

Харьковская область
 Яблоновка — село в Валковском районе.

Хмельницкая область
 Яблоновка — село в Деражнянском районе.
 Яблоновка — село в Славутском районе.
 Яблоновка — село в Старосинявском районе.

Черкасская область
 Яблоновка — село в Корсунь-Шевченковском районе.
 Яблоновка — село в Лысянском районе.

Черниговская область
 Яблоновка (до 2016 года — Шлях Ильича) — село в Носовском районе.
 Яблоновка — село в Прилукском районе.

Черновицкая область
 Яблоновка — село в Заставновском районе.

См. также 
 Яблоновка — исторический район Санкт-Петербурга.
 Великая Яблоновка
 Яблоневка
 Яблоновский
 Яблоновское